

Горня Глоговниця — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Доня Глоговниця — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі міста Крижевці.
 Глоговниця — річка, притока Чесми.